Stechemesser ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Stechemesser (* 1953), deutscher Sportmediziner und Leichtathletiktrainer
 Irene Stechemesser (* 1935), deutsche Leichtathletin